Сведбанк — ряд объектов Швеции:

 Swedbank (Сведбанк) — международная банковская группа со штаб-квартирой в Стокгольме.
 Сведбанк — стадион в Мальмё.

См. также 
 Friends Arena (ранее Сведбанк Арена) — стадион в Стокгольме.